(ou  selon la graphie du logo) est le nom de plusieurs titres de jeux vidéo.
  peut faire référence à :
  : le premier opus sorti sur PlayStation 3 en 2008 ;
  : un jeu sur PlayStation Portable en 2009 ;
  : un opus sur PlayStation Vita en 2012.

Voir aussi
Little Big Planet 2
Little Big Planet Karting
Little Big Planet 3